А́йгарс Ка́лвитис (, род. 27 июня 1966 года, Рига) — латвийский политический деятель, премьер-министр Латвии (2004—2007), министр сельского хозяйства Латвии (1999—2000) и экономики Латвии (2000—2002), председатель правления Latvijas Gāze (c 2015 года), президент Федерации хоккея Латвии (c 2016 года).

Биография 
В 1980-е годы проходил срочную службу в ВМФ СССР.

Окончил Латвийский сельскохозяйственный университет (1992) по специальности «экономика».

С 1992 по 1998 год работал менеджером в различных сферах, связанных с сельским хозяйством.

В 1997 году стал одним из основателей Народной партии (Tautas Partija).

В 1998 году впервые избран в парламент страны.

В 1999—2000 — министр сельского хозяйства.

В 2000—2002 — министр экономики.

В 2002 году вновь избран депутатом парламента и возглавил парламентскую фракцию Народной партии.

24 ноября 2004 года президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга поручила Айгару Калвитису создание нового кабинета министров, а 2 декабря 2004 года парламент Латвии утвердил правительство, сформированное Калвитисом. За время работы данного состава парламента это был уже третий премьер-министр. Если считать с восстановления независимости Латвии в 1991 году, то Айгар Калвитис возглавил 11-е по счёту правительство.

После выборов 2006 года Айгар Калвитис возглавил новый состав правительства.

7 ноября 2007 г. объявил о предстоящей отставке. Исполнял обязанности премьера до утверждения нового правительства 20 декабря.

В 2009 году ушёл из политики.

7 октября 2016 года после отставки предыдущего правления Федерации хоккея Латвии во главе с Кировом Липманом был избран новым президентом федерации.

Женат, имеет трёх сыновей.

Примечания 

Депутаты седьмого Сейма Латвии
Депутаты восьмого Сейма Латвии
Депутаты девятого Сейма Латвии
Кабинет Андриса Шкеле (3)
Кабинет Андриса Берзиньша
Министры сельского хозяйства Латвии
Министры экономики Латвии
Премьер-министры Латвии
Члены Народной партии (Латвия)
Экономисты Латвии